Robert IV
 Robert IV de Sablé
 Robert Spencer, IV  conte di Sunderland
 Robert IV di Dreux
 Robert IV di Nassau